Die Spielzeit 2008/09 war die 16. reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. In den Playoffs setzte sich der HC Slovan Ústečtí Lvi durch, der sich für die Extraliga-Relegation qualifizierte, in der er am BK Mladá Boleslav scheiterte. Der HC Most und der HC VOKD Poruba stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 16 Mannschaften insgesamt 46 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 zunächst Pre-Playoffs bestritten. Die vier Letztplatzierten mussten in der Abstiegsrunde antreten, in der die beiden Letztplatzierten direkt in die 2. Liga abstiegen, wobei die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte und bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Pre-Playoffs 
 HC Chrudim – HC Benátky nad Jizerou 0:3 (2:3 n. P., 2:3 n. V., 2:5)
 HC VCES Hradec Králové – SK Kadaň 3:1 (4:1, 3:2, 2:5, 4:2)
 HC Dukla Jihlava – HC Havířov 3:1 (3:1, 4:2, 1:2, 2:1)
 HC Olomouc – HC Rebel Havlíčkův Brod 3:1 (1:2, 7:2, 5:2, 1:0)

Playoffs

Abstiegsrunde 

Der HC Most und der HC VOKD Poruba belegten in der Abstiegsrunde die letzten beiden Plätze stiegen in die 2. Liga ab.

Weblinks 
 Saison 2008/09 bei hockeyarchives.info

Eishockeysaison 2008/09
1. Liga 2008